Канавка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Канавка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Канавка — село в Александрово-Гайском районе Саратовской области.

См. также 
 Канава (значения)
 Святая Канавка